Сварог:

 Сварог — согласно славянскому переводу хроники Иоанна Малалы — бог-кузнец, отец Даждьбога.
 «Сварог» — цикл произведений Александра Бушкова.
 Сварог, Василий Семёнович (1883—1946) — советский художник.